Manakara (district), een district van Madagaskar
Manakara (rivier), de rivier waar dit district en de hoofdstad ervan omheen liggen
Manakara (stad), de hoofdstad van dit district